Grattenbach ist ein geographischer Name:

 Grattenbach (Aschau im Chiemgau), Weiler der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grattenbach (Prien), rechter Zufluss der Prien in Grattenbach, Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern 

Siehe auch:
 Gradenbach
 Gratzenbach